Муниципалитет Чивилькой  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 2075 км². Население — 64185 человек. Плотность населения — 30,94 чел./км².

Административный центр — Чивилькой.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Чакабуко
на северо-востоке — с муниципалитетом Суипача
на юго-востоке — с муниципалитетом Наварро
на юге — с муниципалитетом 25 Мая
на западе — с муниципалитетом Альберти

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес